Cyrtoneritimorpha est un ordre éteint de mollusques. Plus précisément ils font partie de la classe des gastéropodes et de la sous-classe des Neritimorpha.

Ils ont vécu durant la deuxième partie de l'ère Paléozoïque durant les (périodes du Dévonien, Carbonifère et du Permien), il y a environ entre  (millions d'années). 

Cet ordre contient deux familles éteintes : les Orthonychiidae et les Vltaviellidae.

Références taxinomiques

Notes et références 

†
†
Ordre de protostomiens préhistoriques (nom scientifique)
Gastéropode préhistorique (nom scientifique)
Bilatérien du Dévonien
Protostomien du Carbonifère
Protostomien du Permien
Taxon fossile décrit en 1999